Ри́хард Те́йхман (, ) — немецкий шахматист и шахматный композитор, шахматный журналист.

Биография 
Ещё в молодости Тейхман потерял свой правый глаз. Изучал филологию в Йенском и Берлинском университетах. Впервые на него обратили внимания после победы на турнире берлинского шахматного общества в 1890—1891 годах.
По окончании Берлинского университета проживал в Лондоне (с 1892 по 1908).

Самым большим успехом была победа на турнире в Карлсбаде в 1911 году.

Спортивные результаты

Примечания

Литература 
 
 Верховский Л. «Ричард V» // 64 — Шахматное обозрение. — 1982. — № 6. — С. 18.

Ссылки 
 
 

Шахматисты Германии
Шахматные композиторы по алфавиту